Totally Integrated Automation (TIA) ist ein Organisationskonzept des Herstellers Siemens, das im Jahr 1996 eingeführt und seitdem weiterentwickelt wurde.

Dieses Konzept definiert das Zusammenspiel diverser automatisierungstechnischer Einzelkomponenten, Software-Tools und dazugehöriger Services (Ersatzteilservice etc.) zu einer durchgängigen Automatisierungslösung. TIA ermöglicht die Durchgängigkeit über die vier Automatisierungsebenen der Automatisierungspyramide:
 Unternehmensebene (Managementebene)
 Betriebsleitebene (Betriebsführungsebene)
 Steuerungsebene (Steuerung)
 Feldebene (Feld)

Die Durchgängigkeit von TIA bietet den beteiligten Unternehmen in der Wertschöpfungskette (OEM, Systemintegratoren, Planer und Endkunde) eine Vereinfachung und Kosteneinsparung.

Weblinks 

 Offizielle Webseite zum Totally Integrated Automation von Siemens
Automatisierungstechnik
Siemens-Produkt